Ninian Sanderson (* 14. Mai 1925 in Glasgow; † 1. Oktober 1985 ebenda) war ein britischer Automobilrennfahrer.

Karriere 

Ninian Sanderson, ein Autohändler aus Glasgow, begann in den frühen 1950er-Jahren mit dem Motorsport. Vorerst in der Formel 3 aktiv, kam er über Bergrennen zum Sportwagensport. Er wurde Werksfahrer bei der Ecurie Ecosse und feierte mit dem Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1956 seinen größten Erfolg im Motorsport. Sein Teamkollege im Jaguar D-Type der Ecurie Ecosse war sein schottischer Landsmann Ron Flockhart. 1957 wurde er Zweiter in Le Mans, diesmal war Jack Lawrence sein Partner.

Sanderson, der 1985 an Krebs starb, war für seine Späße bekannt und berüchtigt. So stopfte er einmal einen Feuerwerkskörper in den Auspuff des D-Type-Jaguars von Flockhart, als dieser die Boxengasse von Aintree für eine Qualifikationsrunde verlassen wollte. Der Feuerwerkskörper explodierte mit lautem Knall, Flockhart sprang aus dem Wagen und hinter der Boxenmauer gab es Gelächter bei Sanderson und den Mechanikern.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Sebring-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Ninian Sanderson bei Racing Sports Cars

Sieger der 24 Stunden von Le Mans
Rennfahrer (Vereinigtes Königreich)
Brite
Geboren 1925
Gestorben 1985
Mann
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Schotte
Rennfahrer der 12 Stunden von Sebring